Хэм () — английская фамилия. Известные носители:
 Хэм, Артур:
  (1891—1959) — британский гольфист, чемпион Новой Зеландии (1922), финалист Открытого чемпионата Австралии (1923).
  (1902—1992) — канадский теннисист и гистолог, игрок национальной сборной на Международном теннисном турнире (1928, 1929), член Королевского общества Канады (с 1951), заведующий кафедрами медицинской биофизики (1958—1960) и анатомии (1965) Торонтского университета.
 Хэм, Билл (1937—2016) — американский музыкальный продюсер.
  (род. 1942) — британский футболист и спортивный менеджер.
  (род. 1999) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Австралийской футбольной лиги «Эссендон».
 Хэм, Грег (1953—2012) — австралийский автор песен, саксофонист и флейтист группы Men at Work.
 Хэм, Дарвин (род. 1973) — американский баскетболист и тренер.
  (род. 1948) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Питтсбург Стилерз» (1975, 1976, 1979).
  (род. 1991) — британский боксёр, чемпион Великобритании среди любителей в легчайшем весе (2011).
 Хэм, Картер (род. 1952) — американский генерал.
 Хэм, Кен (род. 1951) — американский христианский фундаменталист, младоземельный креационист.
 Хэм, Кеннет Тодд (род. 1964) — американский астронавт.
 Хэм, Кит Гордон (Киртанананда Свами; 1937—2011) — кришнаитский гуру, один из первых учеников Бхактиведанты Свами Прабхупады.
  (1837—1909) — австралийский политик, мэр Мельбурна (1869—1870).
  (1820—1869) — американский военный моряк, обладатель Медали Почёта за участие в потоплении шлюпа КША «Алабама» (1864).
  (1947—1975) — британский певец, автор песен и гитарист, солист и композитор группы Badfinger, лауреат премии Айвора Новелло за песню с лучшей музыкой и текстом (1973).
  — австралийский журналист и публицист, номинант на Премию премьер-министра в категориях нехудожественных произведений (2008) и истории Австралии (2013).
  (род. 1955) — австралийская писательница.
  (род. 1993) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Миннесота Вайкингс».
  (род. 1964) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клубов «Эдмонтон Эскимос» (1987) и «Балтимор Сталлионс» (1995).
  (1930—2020) — президент Общества американских архивистов (1973—1974).
  (1831—1902) — американский юрист и журналист, председатель Совета генеральных оценщиков (1897—1902).
  (1783—1859) — британская поэтесса и писательница.

  (1935—2020) — британский бухгалтер и политик, лорд-мэр Лондона (1986—1987).

 Хэм, также Папа Хэм — уважительное прозвище писателя Эрнеста Хемингуэя.

Другое 
 Хэм (1956—1983) — первый шимпанзе-астронавт.

См. также

Примечания